USP32 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 604 амінокислот, а молекулярна маса — 181 656.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Убіквітин-специфічні протеази‎